Monotagma är ett släkte av strimbladsväxter. Monotagma ingår i familjen strimbladsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Strimbladsväxter
Monotagma